El término Yurivka puede referirse a:

Yurivka (Dnipropetrovsk), asentamiento urbano en el óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
Yurivka (Lugansk), asentamiento urbano en el óblast de Lugansk (Ucrania). 
Yurivka (Bolhrad), pueblo en el raión de Bolhrad del óblast de Odesa (Ucrania).